Нуево Висенте Гереро има више значења:

 Нуево Висенте Гереро, Ел Чичонал (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Висенте Гереро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Висенте Гереро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Висенте Гереро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику